Для азиатской серии, смотрите GP2 Asia в сезоне 2009/10.
 Для серии поддержки GP3, смотрите GP3 в сезоне 2010.

Сезон 2010 GP2 — шестой сезон серии GP2. Который в то же время будет первым сезоном с собственной поддерживающей серией — GP3. Сезон 2010 GP3 будет проходить на большинстве европейских этапов «Формулы-1» вместе с GP2. Гонки в Германии вновь пройдут на Хоккенхаймринге, который будет ежегодно чередоваться с Нюрбургрингом, в качестве арены Гран-при Германии.Абу-Даби впервые попал в календарь основной серии, после двух этапов в сезоне 2009-10 GP2 Asia. Пять пилотов, выступавших в сезоне 2009 года перешли в «Формулу-1»: чемпион Нико Хюлькенберг, Виталий Петров, Лукас ди Грасси, Камуи Кобаяси и Карун Чандхок. Сезон 2010 года станет последним для второго поколения болида GP2, представленного в 2008.

Команды и пилоты 
 Ожидалось, что на старт сезона выйдет 26 автомобилей, но из-за финансовых проблем «Durango» отказалась от участия в чемпионате. Поскольку новые выборы команд-участников были запланированы в 2011 году, организаторы серии решили не выбирать команду, которой бы досталось оставшееся место лишь на один сезон, без гарантий попадания в заявочный список сезона-2011.

Переходы пилотов 
 Смена команды
 Джонни Чекотто-младший: David Price Racing → Trident Racing
 Гидо ван дер Гарде: iSport International → Barwa Addax Team
 Родольфо Гонсалес: Trident Racing → Arden International
 Пастор Мальдонадо: ART Grand Prix → Rapax Team
 Серхио Перес: Telmex Arden International → Barwa Addax Team
 Луис Разия: Scuderia Coloni → Rapax Team
 Альберто Валерио: Piquet GP → Scuderia Coloni
 Давиде Вальсекки: Barwa Addax Team → iSport International

 Появление/Возвращение в GP2
 Владимир Арабаджиев: Международная Формула Мастер (JD Motorsport) → Scuderia Coloni
 Жюль Бьянки: Евросерия Формулы-3 (ART Grand Prix) → ART Grand Prix
 Сэм Бёрд: Евросерия Формулы-3 (Mücke Motorsport) → ART Grand Prix
 Макс Чилтон: Британская Формула-3 (Carlin Motorsport) → Ocean Racing Technology
 Маркус Эрикссон: Японская Формула-3 (TOM’S) → Super Nova Racing
 Йозеф Краль: Международная Формула Мастер (JD Motorsport) → Super Nova Racing
 Фабио Ляймер: Международная Формула Мастер (Jenzer Motorsport) → Ocean Racing Technology
 Шарль Пик: Формула-Рено 3.5 (Tech 1 Racing) → Arden International
 Тун Хопинь: Суперлига Формула (Галтасарай) → Renault F1 Junior Team
 Оливер Тёрви: Формула-Рено 3.5 (Carlin Motorsport) → iSport International
 Кристиан Фиторис: Евросерия Формулы-3 (Mücke Motorsport) → Fat Burner Racing Engineering
 Адриан Цаугг: Формула-Рено 3.5 (Interwetten.com Racing) → Trident Racing

 Уход из GP2
 Карун Чандхок: Ocean Racing Technology → Формула-1 (HRT F1 Team)
 Стефао Колетти: Durango → Формула-Рено 3.5 (Comtec Racing)
 Лукас ди Грасси: Fat Burner Racing Engineering → Формула-1 (Virgin Racing)
 Лука Филиппи: Super Nova Racing → Auto GP (Euronova Racing)
 Ромен Грожан: Barwa Addax Team → FIA GT1 (Matech Competition)
 Нико Хюлькенберг: ART Grand Prix → Формула-1 (WilliamsF1)
 Камуи Кобаяси: DAMS → Формула-1 (Sauber)
 Эдоардо Мортаа: Arden International → Евросерия Формулы-3 (Signature)
 Диего Нуньес: iSport International → Stock Car Brasil (RC3 Bassani Racing)
 Нельсон Панчьятичи: Durango → Формула-Рено 3.5 (Lotus F1 Racing Junior Team)
 Алвару Паренте: Ocean Racing Technology → Суперлига Формула (F.C. Porto)
 Франк Перера: David Price Racing → Суперлига Формула (CR Flamengo)
 Виталий Петров: Barwa Addax Team → Формула-1 (Renault F1)
 Давиде Ригон: Trident Racing → Суперлига Формула (R.S.C. Anderlecht)
 Рольдан Родригес: Piquet GP → перерыв
 Рикарду Тейшейра: Trident Racing → ФИА Формула-2
 Хавьер Вилья: Super Nova Racing → неизвестно
 Андреас Цубер: Scuderia Coloni → FIA GT1 (Phoenix Racing / Carsport)
 Перемены по ходу сезона среди пилотов
 Йозеф Краль Попал в аварию во время воскресной гонки В результате чего он получил повреждение 2 позвонков Потому он не сможет выступить на предстоящих гонках в Сильверстоуне — и на замену в команду Super Nova пригласили Луку Филиппи
 Ромен Грожан Вернулся в серию на один этап в Хоккенхайме заменив Жерома Д’Амброзио из команды Renault F1 Junior Team

Календарь сезона 
18 декабря 2009 годы был официально объявлен календарь серии. Серия посетит одиннадцать этапов, на один больше по сравнению с предыдущим сезоном. Она будет поддерживать все европейские Гран-при Формулы-1, , а завершится сезон впервые в Абу-Даби.

Результаты

Личный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии GP2
 Официальный блог серии GP2

GP2
Сезоны основного чемпионата GP2